Flakpanzer IV «Wirbelwind» () — германская зенитная самоходная установка (ЗСУ) периода Второй мировой войны на базе самого массового танка вермахта — Pz. IV.

История создания и производства 
В начале Второй мировой войны при тотальном господстве Люфтваффе в воздухе Вермахт не был заинтересован в создании ЗСУ. Однако после коренного перелома в ходе войны союзные войска начали завоевывать господство в воздухе, и у германской армии возникла потребность в мобильной и хорошо вооруженной зенитной самоходной установке. В начале весны 1944 года концепцию такой машины выдвинул гауптштурмфюрер 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд» Карл Вильгельм Краузе. Он ознакомил со своим предложением командира 12-го танкового полка СС оберштурмбаннфюрера Макса Вюнше, после чего идея была одобрена лично А. Гитлером.

Прототип ЗСУ «Wirbelwind» был построен в мае 1944 года на шасси повреждённого в боях и возвращённого для капитального ремонта танка PzKpfw IV. Стандартная башня танка была демонтирована, а на её место установлена новая — девятигранная с открытым верхом, в которой размещалась счетверенная 20-мм зенитная артиллерийская установка 2 cm Flakvierling 38 L/65. Несмотря на то, что крыша повысила бы защищенность расчета, башня осталась открытой по причине проблем с вентиляцией боевого отделения: четыре автоматических орудия выбрасывали большое количество пороховых газов. За свой вид, напоминавший формочку для запекания кексов, башня получила прозвище «Keksdose».

Производство ЗСУ «Wirbelwind» было развернуто фирмой «Ostbau Werke» на заводе в г. Сагане (Силезия, ныне — территория Польши). Для изготовления машин использовались ремонтные шасси.

Модификации 
После начала боевого использования ЗСУ выяснилось, что 20-мм орудия являются недостаточно действенными против самолётов противника. В результате, была разработана и начала выпускаться ЗСУ Flakpanzer IV «Ostwind» («Восточный ветер») с одним 37-мм автоматическим зенитным орудием FlaK 43.

В проектах военного командования вермахта были и другие планы по увеличению огневой мощи «Wirbelwind». В конце 1944 года планировалось перевооружить имеющиеся «Wirbelwind» четырьмя 30-мм орудиями MK 103/28 или MK 103/38, способными делать до 600 выстрелов в минуту. В декабре 1944 года Ostbau изготовила только один прототип, обозначенный как Zerstörer 45 () — 3 cm Flakvierling MK 103/1-8 auf Sfl PzKpfw IV.

В 1945 году было принято решение использовать шасси устаревших Panzer III с установкой на них башни от «Wirbelwind». Этот проект получил обозначение Flakpanzer III. Было заказано 90 таких танков, но проект не был реализован ввиду окончания войны.

Сохранившиеся экземпляры 
На сегодняшний день известны два сохранившихся экземпляра ЗСУ «Wirbelwind». Один находится в экспозиции военно-исторической выставки в г. Киле (ФРГ). Ранее эта самоходная установка была экспонатом артиллерийско-технического музея Абердинского полигона (США). Второй «Wirbelwind» выставлен в музее базы «Борден» (Канада).

В массовой культуре

Стендовый моделизм 
«Wirbelwind» достаточно популярен у производителей моделей. Сборные пластиковые копии ЗСУ различных модификаций в масштабе 1:35 выпускаются фирмами «Tamiya» (Япония), «Dragon» (Китай), «Academy» (Корея), в масштабе 1:72 фирмами «Hasegawa» (Япония), «Esci» (Италия), «MACO» (ФРГ).

Компьютерные игры 
В силу своих широких боевых возможностей, «Wirbelwind» достаточно хорошо представлен в компьютерных играх, таких как Call of Duty, Panzer General,  Company of Heroes, R.U.S.E., War Front: Turning Point, War Thunder, а также в серии игр «Блицкриг» и «В тылу врага».

Галерея 
ЗСУ «Wirbelwind» в экспозиции музея базы Борден. Серая окраска является исторически неверной: данные самоходные установки, как правило, покрывались камуфляжными рисунком поверх песочной базы.

См. также 
 Möbelwagen
 Ostwind
 GW-Panther
 M19
 ЗСУ-37

Литература 
 
 Технические характеристики ЗСУ «Wirbelwind»
 Статья о «Flakpanzer IV» на ресурсе «Achtung Panzer»

Примечания 

Самоходная артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Зенитные самоходные установки
Многоствольные системы
Самоходная артиллерия по алфавиту